Franklin School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Franklin School (Arizona), ID-Nr. 93000814
 Franklin School (District of Columbia), ID-Nr. 73002085
 Franklin School (Idaho), ID-Nr. 82000200
 Franklin School (Massachusetts), ID-Nr. 09000437
 Franklin School (Missouri), ID-Nr. 05000121
 Franklin School (Nebraska), ID-Nr. 98000070
 Franklin School (New York), ID-Nr. 83001791
 Franklin School (North Dakota), ID-Nr. 02000474